

Aziende 
 Brüel & Kjær – azienda danese di elettronica

Geografia 
 Brüel – città della Germania

Persone 
 Birgit Brüel – cantante danese
 Kaya Brüel – attrice e cantante danese
 Max Brüel – architetto e musicista jazz danese
 Nicolaj Brüel – direttore della fotografia danese

Pagine correlate
 Bruel